Dit is een lijst van planetoïden 44701-44800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (44701) - || 1999 SD7|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (44702) - || 1999 SJ7|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (44703) - || 1999 SX10|| 30 september 1999 || CSS
|-
| (44704) - || 1999 SA11|| 30 september 1999 || CSS
|-
| (44705) - || 1999 SL11|| 30 september 1999 || CSS
|-
| (44706) - || 1999 SW24|| 30 september 1999 || CSS
|-
| (44707) - || 1999 TR1|| 1 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (44708) - || 1999 TS1|| 1 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (44709) - || 1999 TV1|| 1 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (44710) - || 1999 TM3|| 4 oktober 1999 || P. G. Comba
|-
| (44711) Carp || 1999 TD4|| 3 oktober 1999 || A. Nakamura
|-
| (44712) - || 1999 TJ5|| 4 oktober 1999 || L. Šarounová
|-
| (44713) - || 1999 TP5|| 1 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (44714) - || 1999 TS5|| 6 oktober 1999 || D. K. Chesney
|-
| (44715) Paolovezzosi || 1999 TZ5|| 2 oktober 1999 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (44716) - || 1999 TG6|| 3 oktober 1999 || CSS
|-
| (44717) - || 1999 TY6|| 7 oktober 1999 || S. Donati
|-
| (44718) - || 1999 TP8|| 7 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (44719) - || 1999 TP9|| 8 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (44720) - || 1999 TS9|| 8 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (44721) - || 1999 TG10|| 8 oktober 1999 || P. G. Comba
|-
| (44722) - || 1999 TQ10|| 6 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (44723) - || 1999 TQ12|| 12 oktober 1999 || P. G. Comba
|-
| (44724) - || 1999 TU13|| 11 oktober 1999 || Črni Vrh
|-
| (44725) - || 1999 TD14|| 13 oktober 1999 || P. G. Comba
|-
| (44726) - || 1999 TT14|| 7 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (44727) - || 1999 TZ14|| 12 oktober 1999 || C. W. Juels
|-
| (44728) - || 1999 TT15|| 13 oktober 1999 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (44729) - || 1999 TF17|| 15 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (44730) - || 1999 TY17|| 4 oktober 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44731) - || 1999 TF18|| 10 oktober 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44732) - || 1999 TM18|| 14 oktober 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44733) - || 1999 TW19|| 14 oktober 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44734) - || 1999 TJ25|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44735) - || 1999 TJ27|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44736) - || 1999 TF30|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44737) - || 1999 TW32|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44738) - || 1999 TD35|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44739) - || 1999 TV36|| 15 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (44740) - || 1999 TJ37|| 13 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (44741) - || 1999 TO38|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (44742) - || 1999 TK40|| 5 oktober 1999 || CSS
|-
| (44743) - || 1999 TR48|| 4 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (44744) - || 1999 TX48|| 4 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (44745) - || 1999 TZ54|| 6 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (44746) - || 1999 TE61|| 7 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (44747) - || 1999 TN80|| 11 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (44748) - || 1999 TT86|| 15 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (44749) - || 1999 TY91|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44750) - || 1999 TC94|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44751) - || 1999 TS97|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44752) - || 1999 TY99|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44753) - || 1999 TJ102|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44754) - || 1999 TJ105|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44755) - || 1999 TN105|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44756) - || 1999 TQ107|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44757) - || 1999 TF113|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44758) - || 1999 TH113|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44759) - || 1999 TY113|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44760) - || 1999 TJ114|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44761) - || 1999 TF115|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44762) - || 1999 TZ115|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44763) - || 1999 TM116|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44764) - || 1999 TG120|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44765) - || 1999 TP122|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44766) - || 1999 TM123|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44767) - || 1999 TK124|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44768) - || 1999 TR124|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44769) - || 1999 TU130|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44770) - || 1999 TA131|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44771) - || 1999 TA135|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44772) - || 1999 TM139|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44773) - || 1999 TU140|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44774) - || 1999 TK141|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44775) - || 1999 TL148|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44776) - || 1999 TM149|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44777) - || 1999 TS151|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44778) - || 1999 TK152|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44779) - || 1999 TM153|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44780) - || 1999 TN154|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44781) - || 1999 TO154|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44782) - || 1999 TK156|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44783) - || 1999 TA164|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44784) - || 1999 TQ165|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44785) - || 1999 TF168|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44786) - || 1999 TQ171|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44787) - || 1999 TE172|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44788) - || 1999 TS172|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44789) - || 1999 TU172|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44790) - || 1999 TV173|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44791) - || 1999 TN176|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44792) - || 1999 TK177|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44793) - || 1999 TB178|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44794) - || 1999 TP180|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44795) - || 1999 TU180|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44796) - || 1999 TY180|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44797) - || 1999 TD181|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44798) - || 1999 TL191|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44799) - || 1999 TQ192|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44800) - || 1999 TY194|| 12 oktober 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten